Jordan kan syfta på:

 Jordan F1 – ett före detta formel 1-stall
 Jordan Grand Prix) – ett tidigare brittiskt formel 1-stall
 Eddie Jordan Racing – ett före detta formel 3000-stall
 Jordan (låt) – en låt av Buckethead
 Jordan (företag) – ett norskt företag med bland annat en serie tandvårdsprodukter
 Jordan (namn) – ett för- och efternamn samt personer med namnet

Geografi

Bolivia 

 Provincia Germán Jordán, provins, Cochabamba,

Colombia 

 Jordán (ort), Santander, 
 Jordán (kommun), Santander,

Filippinerna 

 Jordan (Guimaras), Västra Visayas, Province of Iloilo,

Israel 

 Jordan – en flod

Jordanien 

 Jordan – en flod

Tjeckien 

 Jordán (berg), Mellersta Böhmen,

USA 

 Jordan, Montana, countyhuvudort, Garfield County, 
 Jordan (Utah) – en flod i Utah

Se även 
Jordan River

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar